Европско првенство у одбојци 1983. је било 13. по реду Европско првенство које се од 17. до 25. септембра одржавало у Источној Немачкој. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Ерфурт

Група Б – Зул

Група Ц – Источни Берлин

Други круг

Група од 7.-12. места - Зул

Група од 1.-6. места – Источни Берлин

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у 1983.